Horvátország
 Kupina, falu Nagykopanica községben, Bród-Szávamente megyében

 Ukrajna
 Kupina (Купина), falu a Csernyigovi terület Icsnyai járásában